Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Juan Gisbert e Manuel Orantes che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Hans-Jürgen Pohmann 7-5, 6-0.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1975